Verenigde Staten:
Nevada (staat), een van de 50 staten van de Verenigde Staten
Een veelvoorkomende plaatsnaam:
Nevada (Iowa)
Nevada (Missouri)
Nevada (Ohio)
Nevada (Texas)
Nevada City
Nevada County (Arkansas)
Nevada County (Californië)
Nevadawaterval

Elders
Nevada (Granada)

Muziek
Nevada (Portugese band)
Nevada (Britse band)

Film
Nevada (1927)
Nevada (1944)
The Mustang (Franse titel: Nevada)